Azoun IV est un personnage des Royaumes oubliés.

Azoun de Cormyr, quatrième tenant du nom, est souvent surnommé le Roi de la Forêt. C'est un homme charismatique et impressionnant de par sa taille. C'est aussi un grand amateur d'épées magique dont il possède une importante collection. Il est un roi juste et généreux, mais, hélas, fort impétueux et imprudent. Il aime à penser qu'il est plus utile d'agir au risque de se tromper que de ne pas agir du tout. Pour cela, il est accompagné des conseils de son magicien en chef, Vangerdahast.

Azoun est dévoué à sa femme Filfaeril Selzair (que l'on appelle souvent la Reine Dragon) dont il eut un premier enfant qui décéda très tôt. Il a ensuite eut d'elle deux filles, Tanalesta et Alusair, dont la dernière partit à l'aventure au travers des Royaumes. Elle revenue combattre aux côtés des siens lors de l'invasion par la Horde Tuigane.

Si le règne d'Azoun IV commença dans la paix, il fut par la suite marqué de nombreuses guerres et batailles. La rébellion de Gondegal à Arabel donna au roi son premier aperçu de la fonction de commandant militaire ; depuis, il a dû affronter toute sorte de menaces dont la plus sérieuse fut l'invasion de la Horde en 1360 C.V. À l'époque, il prit la tête d'une alliance multinationale et multiraciale contre les cavaliers barbares, et tua leur chef en combat singulier.

Les royaumes voisins du Cormyr suspectent rapidement Azoun pour son comportement légèrement expansionniste, bien qu'ils reconnaissant naturellement les talents d'Azoun en matière de diplomatie et de commandement. On peut ainsi citer comme exemple l'annexion de Tilverton. Au Cormyr, Azoun est considéré comme un monarque juste, et attire aussi bien l'affection que la loyauté de son peuple.

Personnage des Royaumes oubliés
Roi de fiction